Grad u Danskoj:
 Fredericia, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Fredericia (općina), općina u regiji Južna Danska